Харрельсон — фамилия. Известные носители:
 Харрельсон, Вуди (род. 1961) — актёр, продюсер и драматург.
 Харрельсон, Чарльз (1938—2007) — американский наёмный убийца.